Some Like It Hot (1939), een Amerikaanse komedie uit 1939 met onder anderen Bob Hope en Gene Krupa
 Some Like It Hot (1959), een Amerikaanse film uit 1959 onder regie van Billy Wilder met in de hoofdrollen Tony Curtis, Jack Lemmon en Marilyn Monroe
 Music from Some Like It Hot, een muziekalbum uit 1959 van de Amerikaanse jazzband Lou McGarity Quintet, de soundtrack van de film uit 1959
 Sugar (musical) (in Londen Some Like It Hot), een musical gebaseerd op de film Some Like It Hot uit 1959
 Some like it hot (The Power Station), een single uit 1985 van de Brits-Amerikaanse band The Power Station
 Some Like It Hot (Lori Wilde), een roman uit 2006 van de Amerikaanse schrijfster Lori Wilde
 Some Like It Hot (Zoey Dean), een roman uit 2006 van de Amerikaanse schrijver Zoey Dean